Prudencio puede hacer mención a:

Prudencio (nombre), nombre de origen latino;
Aurelius Prudentius Clemens, poeta hispanolatino;
San Prudencio, santo y patrón de Álava;
San Prudencio, obispo de Troyes;